YKI steht für:
 Flughafen Kitimat, Kitimat, British Columbia, Kanada (IATA-Code)
 Ytkemiska Institutet, ehemaliges industrielles Forschungsinstitut zur Oberflächenchemie in Stockholm. Bekannt auch als Institute for Surface Chemistry.

yki steht für:
 Yoke (Sprache), eine von Lower-Mamberamo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung